Guimil o Güimil puede referirse a:

Guimil (La Coruña), parroquia del concello de Villarmayor, provincia de La Coruña.
Güimil (León), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
Güimil (Muíños), lugar de la parroquia de Souto de Limia, concello de Muíños, provincia de Orense.